Катастрофа Boeing 737 под Исламабадом — авиационная катастрофа, произошедшая в пятницу 20 апреля 2012 года близ Исламабада с самолётом Boeing 737-236 авиакомпании Bhoja Air, при этом погибли 127 человек.
20 апреля около 18:40 местного времени (UTC+5) при заходе на посадку в аэропорт Исламабада «Беназир Бхутто», около города Равалпинди, самолёт столкнулся с домами деревни Хуссейн Абад , разрушился и сгорел.

Данные о самолёте 
Самолёт Boeing 737-236 с бортовым номером AP-BKC (заводской номер 23167) был изготовлен в 1984 году. До 1999 года эксплуатировался в British Airways, затем — в Comair. После этого он был продан в компанию Shahin, у которой его в начале 2012 года приобрела Bhoja Air.

Катастрофа 
Самолёт выполнял регулярный внутренний рейс B4-213 из аэропорта «Джинна», Карачи, в аэропорт «Беназир Бхутто», Исламабад. Вылет состоялся в 17:05 местного времени (UTC+5) прибытие ожидалось в 18:50. Заходя на посадку, в 18:40 самолёт врезался в землю на расстоянии 5 км от ВПП. Столкновение произошло на территории  деревни Хуссейн Абад  Самолет полностью сгорел. Из 127 человек на борту никто не выжил. 

На борту находились 121 пассажир и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Пассажиры и экипаж 
На борту находился 121 пассажир, в том числе 11 детей.

Расследование 
Расследование проводилось Управлением гражданской авиации и Комитетом по расследованию происшествий на транспорте Пакистана. Бортовые самописцы, найденные на месте происшествия, были отправлены в США для расшифровки.

В январе 2014 года Управление гражданской авиации опубликовало результаты расследования. Расследование показало, что неэффективное управление в неблагоприятных погодных условиях стало причиной аварии. Пилоты не имели достаточного опыта полета, подготовки и уровня компетентности.

Примечания

Ссылки 
 B4-213 KHI-ISB 20-04-2012. Список пассажиров 

Апрель 2012 года
События 20 апреля
2012 год в Пакистане
Авиационные происшествия 2012 года
Авиационные происшествия 2010-х годов в Пакистане
Авиационные происшествия с Boeing 737 Original
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий
Кат